Denner steht für:

 Denner, Schweizer Detailhandelsunternehmen

Denner ist der Familienname folgender Personen:
 Ansgar Denner (* 1960), deutscher Physiker
 Anton Denner (* 1961), amerikanischer Jazzmusiker
 Balthasar Denner (1685–1749), deutscher Maler
 Caren Denner (* 1962), deutsche Juristin und Polizeibeamtin
 Cäsar Denner (1846–1914), Schweizer Kaufmann und Unternehmer
 Charles Denner (1926–1995), französischer Schauspieler
 Christa Denner, Geburtsname von Christa Beran (1922–1992), österreichische Gerechte unter den Völkern
 Elsa Hegnauer-Denner (1917–2008), Schweizer Bildhauerin, Zeichnerin, Malerin, Illustratorin, Performerin und Aktionskünstlerin
 Elsa Denner (1917–2008), Schweizer Bildhauerin, Zeichnerin und Malerin
 Esther Denner (verh. Esther Verpoorten; um 1720–1779), deutsche Malerin
 Ignaz Denner (1763–1827), deutscher Förster und Politiker 

 Jakob Denner (1659–1746), mennonitischer Prediger
 Johann Christoph Denner (1655–1707), deutscher Instrumentenbauer
 Kathrin A. Denner (* 1986), deutsche Komponistin
 Lukas Denner (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Michael Denner (* 1958), dänischer Gitarrist
 Sebastian Denner (1640–1691), deutscher Kunstgießer und Bildhauer 
 Volkmar Denner (* 1956), deutscher Physiker und Industriemanager
 Wilhelm Denner (1859–1920), deutscher Politiker (SPD), MdL Gotha

Siehe auch:
 Halim Dener (1977–1994), kurdischer Flüchtling und Aktivist
 Tenner